El Tiempo peut désigner :
 El Tiempo, un journal colombien
 El Tiempo, un journal hondurien
 El Tiempo,  un journal équatorien
 El Tiempo, un journal turc
 El Tiempo, un album du chanteur mexicain Benny Ibarra sorti en 1994